Italija:
 Ter (Italija), rijeka u Italiji

Slovenija:
 Ter (Ljubno, Slovenija), naselje u općini Ljubno

Španjolska:
 Ter (Španjolska), rijeka u Španjolskoj